Šturec – potok, dopływ Revúcy
 Šturec – potok, dopływ Starohorskiego potoku
 Šturec (1075 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Malý Šturec – przełęcz oddzielająca Wielką Fatrę od Gór Kremnickich na Słowacji
 Veľký Šturec – przełęcz w Wielkiej Fatrze na Słowacji